The Prowler (1951), een film van Joseph Losey
The Prowler (1981), een film van Joseph Zito